Pripek – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Pripek – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Pripek – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna